Erve (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Lecco
 Erve (rivier), een rivier in Frankrijk